Vejrum Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vejrum Kirke (Struer Kommune) – en kirke i Vejrum Sogn i Struer Kommune
 Vejrum Kirke (Tjele Kommune) – en kirke i Vejrum Sogn i Tjele Kommune